Сандра Чеккіні була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Яна Новотна виграла титул, перемігши у фіналі Патрісію Тарабіні з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Катарина Малеєва (1-ше коло)
  Яна Новотна (переможниця)
  Сьюзен Слоун (чвертьфінал)
  Беттіна Фулько (чвертьфінал)
  Н Брандтке (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (2-ге коло)
  Гретхен Магерс (чвертьфінал)
  Енн Гроссман (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1989 Draw 

1989
Тур WTA 1989
1989 у французькому спорті